Орикаса — фамилия. Известные носители:
 Орикаса, Ай
 Орикаса, Фумико